Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1967. je šesti put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1967